Kristo bzw. Krišto ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Variante des Namens Christoph.

Namensträger 
 Borjana Krišto (* 1961), bosnisch-herzegowinische Politikerin
 Danny Kristo (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Gyula Kristó (1939–2004), ungarischer Historiker
 Ivan Kristo (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Katalin Kristo (* 1983), rumänische Shorttrackerin
 Robert Kristo (* 1993), amerikanisch-kroatischer Fußballspieler
 Spiro Kristo (1936–2011), albanischer Maler

Siehe auch 

 Kristo (Rapper), bulgarischer Rapper
 Cristo
 Christo (Begriffsklärung)
 Christow
 Christov

Familienname